Я́рцевская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ярцевская улица — улица в Москве.

Украина 
 Ярцевская улица — улица в Донецке.